The Boy Next Door (2008), een film uit 2008
 The Boy Next Door (2015), een film uit 2015
 The Boy Next Door (dj), een Nederlands dj